

Смолинське — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Смолинське — село, Талицький міський округ, Свердловська область

Смолинське — село, громада округу Сениця, Трнавський край.